

Села:
 Мощаниця — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Мощаниця — Житомирська область, Коростенський район
 Мощаниця — Рівненська область, Рівненський район

 Мощаниця — колишнє село Лугинського району Житомирської області, виселено внаслідок аварії на ЧАЕС

Село:
 Мощаниця — , Крупський район

Мощаниця — село в гміні Старий Диків Любачівського повіту Підкарпатського воєводства

Річки 
 Мощаниця (річка)
 Мощаниця (притока Соли)

Об'кти інфраструктури 
 Мощаниця (заказник)
 Мощаниця (зупинний пункт)

Див. також 
 Нова Мощаниця
 Стара Мощаниця
 Мала Мощаниця